Richland (Connecticut)
Richland (Geérgia)
Richland (Illinois)
Richland (Iowa)
Richland (Michigan)
Richland (Mississippi)
Richland (Missouri)
Richland (Nebraska)
Richland (Nova Iorque)
Richland (Oregon)
Richland (Pensilvânia)
Richland (Texas)
Richland (Washington)
Richland (Wisconsin)

Ou ainda:
Condado de Richland

Desambiguações de topônimos